Stacze ist ein polnischer Ortsname:

 Stacze (Kalinowo), Dorf im Powiat Ełki, Gemeinde Kalinowo, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Statzen, Kreis Lyck, Ostpreußen
 Stacze (Kowale Oleckie), Dorf im Powiat Olecki, Gemeinde Kowale Oleckie, bis 1945: Statzen, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen